Die deutsche Baseball-Bundesliga 2010 startete am 3. April 2010 mit dem Auftakt-Doubleheader der Baseball-Bundesliga zwischen den Dohren Wild Farmers und den Bonn Capitals.

Als Titelverteidiger gingen die Heidenheim Heideköpfe in die Saison. Meister wurden die Buchbinder Legionäre am 9. Oktober 2010 durch den 10:4-Sieg im entscheidenden fünften Finalspiel gegen die Heidenheim Heideköpfe.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord 
Die Saison 2010 war von einigen wetterbedingten Spielverlegungen geprägt. Obwohl längst für die Playoffs qualifiziert, mussten beispielsweise die Solingen Alligators zwei Nachholspiele in der Woche abends in Dortmund austragen, um nicht die Pulheim Gophers kampflos in die Playoffs einziehen zu lassen. Die Alligators gewannen beide Spiele, die Hamburg Stealers qualifizierte sich sportlich für die Playoffs. Hierfür wurden die Alligators später mit dem Solinger Fairnesspreis ausgezeichnet.

Tabelle:

1. Bundesliga Süd 
Tabelle:

Play-downs

Play-downs Nord 
Tabelle: Endstand

Play-downs Süd 
Tabelle: Endstand

Play-offs

Play-offs

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Bundesliga Baseball

Einzelnachweise 

2010
Baseball 2010
Sportsaison 2010